Silvercreek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Silvercreek Township (Nebraska)
 Silvercreek Township (Ohio)

Siehe auch:
 Silver Creek Township